Toto je seznam hráčů Česka a jejich statistiky v sezóně 2005/2006 NHL.
 Stanley Cup v této sezóně získali František Kaberle a Josef Vašíček s týmem Carolina Hurricanes.

	
 F = Útočník
 D = Obránce
 G = Brankář

Seznamy hráčů NHL